Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Musketeer :

 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1915 et vendu pour démolition en 1921 ; 
 le , un destroyer de classe M lancé en 1941 et démoli en 1955.

Musketeer